LGG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Liegi-Bierset, Liegi, Belgio